est une compilation du groupe A Tribe Called Quest, sortie le .

L'album comprend des titres enregistrés entre 1988 et 1998.

Liste des titres

Liens externes 

Album d'A Tribe Called Quest
Compilation musicale sortie en 2008
Album produit par J Dilla
Album publié par Sony Music Entertainment